Mauerkirchen ist der Name folgender Orte:
 Mauerkirchen, Marktgemeinde im Bezirk Braunau am Inn in Oberösterreich
 Mauerkirchen (Bad Endorf), Ortsteil des Markts Bad Endorf im oberbayerischen Landkreis Rosenheim in Deutschland
 Mauerkirchen-Antwort, bis 1971 selbständige Gemeinde, heute Teil von Bad Endorf

Mauerkirchen bezeichnet:
 Mauerkirchen (Meteorit), einen 1768 gefallenen Meteoriten